Beaconsfield (Engeland)
Beaconsfield (Canada)
Beaconsfield (Iowa)
Beaconsfield (Tasmanië)
Beaconsfield (Zuid-Afrika)